Parpan steht für:

 Parpan, eine ehemalige politische Gemeinde, Kreis Churwalden, Bezirk Plessur, Kanton Graubünden, Schweiz 

Parpan ist der Familienname folgender Personen:

 Rico Parpan (* 1979), Schweizer Skispringer
 Sandra Parpan (* 1967), Schweizer Skilangläuferin